Daniele Del Giudice (1949-2021) – scrittore e docente universitario italiano
 Mauro Del Giudice (1857-1951) – giudice istruttore del processo Matteotti
 Riccardo Del Giudice (1900-1985) – filosofo italiano
 Roberto Del Giudice (1940-2007) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Saverio Del Giudice (1684-1764) – storico e poeta italiano

Geografia 

 Castel del Giudice –  comune del Molise